S22, S-22 ou S.22 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 ARC Indomable (S-22), un sous-marin de la Marine nationale colombienne ;
 , un sous-marin nucléaire de la Royal Navy ;
  (1968), un sous-marin de la Marine indienne ;
  (2017), un sous-marin de la Marine indienne ;
 O'Brien (S22), un sous-marin d'attaque de la Marine chilienne ;
 S Riachuelo (S-22), un sous-marin d'attaque conventionnel de la Marine brésilienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas respirer les poussières, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal, d’après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S22, un smartphone sorti en 2022.

Transports 
Aéronautique
 SIAI S.22, un hydravion de course italien.

Route
  Voie rapide polonaise S22 reliant Elbląg à la frontière russe.

Train
  Ligne S22 du RER Vaudois en Suisse ;
  Ligne S22 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Homonymie